Jméno Stanisław Rospond nesly tyto osobnosti:

 Stanisław Rospond (biskup) (1877–1958) – polský římskokatolický kněz, pomocný biskup krakovský 
 Stanisław Rospond (jazykovědec) (1906–1982) – polský jazykovědec